Ellenbach ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Ellenbach (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Ellenbach (Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Fürth, Kreis Bergstraße, Hessen
 Ellenbach (Hersbruck), Ortsteil der Stadt Hersbruck, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ellenbach (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ellenbach (Wüstung), Wüstung bei Eußenhausen, Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

Gewässer:
 Ellenbach (Bayerbacher Bach), auch Irlbacherl, rechter Zufluss des Bayerbacher Bachs bei Osterham, Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ellenbach (Effelder), linker Zufluss der Effelder bei Döhlau, Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Ellenbach (Eger), linker Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Trochtelfingen, Stadt Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ellenbach (Eisbach), linker Zufluss des Eisbachs bei Ramsen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ellenbach (Ellenbachgraben), rechter Oberlauf des Ellenbachgrabens (zur Wieseth) bei Röttenbach, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ellenbach (Flammerbach), rechter Zufluss des Flammerbachs (letztlich zum Schießbach) bei Flamersheim, Stadt Euskirchen, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Ellenbach (Glan) linker Zufluss des Glans bei Matzenbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Ellenbach (Holzmüllerbach), linker Zufluss des oberen Holzmüllerbachs (zur Lautracher Ach, zur Iller) bei Buchen, Markt Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Ellenbach (Geeserbach), rechter Zufluss des Geeserbach (zur Kyll) bei Gees, Stadt Gerolstein, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Ellenbach (Lanzenbach), linker Zufluss des Lanzenbachs (zum Lohnsbach, zur Alsenz) bei Wartenberg, Ortsgemeinde Wartenberg-Rohrbach, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ellenbach (Mahlbach), rechter Zufluss des Mahlbachs (zur Streu, zur Fränkischen Saale) unterhalb von Mühlfeld, Stadt Mellrichstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Ellenbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (zum Rhein) bei Frauenberg, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Ellenbach (Regen), linker Zufluss des Regens vor Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Schutzgebiet:
 Ellenbach (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet am Ellenbachgraben bei Voggendorf, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Dürr-Ellenbach (Begriffsklärung)
 Ehlenbach
 Ellbach
 Ellebach
 Ellenbachgraben, rechter Zufluss der Wieseth bei Wiesethbruck, Markt Bechhofen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ellernbach
 Grasellenbach